Plaats in Indonesië
 Wonoagung (Karang Tengah), een plaats in het regentschap Demak in de provincie Midden-Java
 Wonoagung (Kasembon), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java
 Wonoagung (Tirto Yudo), een plaats in het regentschap Malang in de provincie Oost-Java